Asks kyrka kan syfta på:
Asks kyrka, Östergötland ‒ en kyrka i Asks församling i Linköpings stift
Asks kyrka, Skåne ‒ en kyrka i Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift